Urizki ist der Familienname folgender Personen:

 Moissei Solomonowitsch Urizki (1873–1918), russischer Revolutionär und sowjetischer Politiker, Zentralkomiteemitglied, Leiter der Petrograder Tscheka
 Semjon Petrowitsch Urizki (1895–1938), sowjetischer Leiter der GRU (1935–1937)

Urizki bezeichnet:
 einen russischen Zerstörer der Baltischen Flotte der Orfei-Klasse

Siehe auch:
 Sawod imeni Urizkogo (SiU, dt. Urizki-Werk), russischer Fahrzeughersteller (seit 1996 nennt sich die Firma Trolsa); siehe Trolsa